Герберт Лаумен (род. 11 августа 1943 года) — немецкий футболист , нападающий. Сыграл два матча за сборную Германии.

Карьера 
Начал карьеру в местной «Боруссии», где быстро закрепился в основе. В 1965 году он дебютировал в Бундеслиге. Благодаря его голам «Боруссия» стала чемпионом ФРГ в 1970 и 1971 годах. Следующие три сезона нападающий провёл в «Вердере» (60 матчей / 18 голов) и «Кайзерслаутерне» (21 матч / 6 голов). Завершил карьеру во французском «Метце».

Достижения 
Чемпион ФРГ: 1969/70, 1970/71

Сборная 
В 1968 он сыграл два матча (забил один гол) за сборную ФРГ.

Примечания

Ссылки 
 Статистика

Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»